В математике и теоретической физике функциональная производная является обобщением производной по направлению. Разница заключается в том, что для последней дифференцирование производится в направлении какого-нибудь вектора, а для первой речь идёт о функции. Оба эти понятия можно рассматривать как обобщение обычного дифференциального исчисления.

Существуют два основных вида функциональных производных, соответствующих общему определению производной Фреше и производной Гато функции на банаховом пространстве. На практике они зачастую не различаются.

Определение 
Пусть  — некоторый функционал, то есть функция, определённая на некотором множестве функций. Значение функционала  на функции  обозначают . Его производная Гато (производная по направлению) есть предел (если он существует) выражения . Здесь  — некоторая функция из области определения . Отметим, что такая производная, вообще говоря, зависит от выбора функции . В этом смысле ситуация вполне аналогичная конечномерной. Например, функция  дифференцируема в точке  справа и слева, но эти односторонние производные различны, а в обычном смысле эта функция в 0 не дифференцируема.

Гораздо чаще в приложениях возникает производная функционала, аналогичная классической конечномерной производной и являющаяся частным случаем производной Гато. Не давая общего определения, рассмотрим типичный пример: поиск экстремума функционала на множестве траекторий, проходящих через две заданные точки. Такая задача возникает при исследовании задач классической механики с помощью принципа наименьшего действия, подобного же типа задача о нахождении фигуры максимальной площади с заданным периметром и т. п.

Пусть функционал  имеет интегральный вид
 

Его первой вариацией называется выражение
 

Если она представима в виде
 

с точностью до величин второго порядка по , то функция  называется функциональной производной  по  и обозначается . Функционал при этом называют дифференцируемым.

Конкретно в данной задаче , но в общем случае ответ существенно зависит от постановки задачи и граничных условий.

Вторая вариация 
Если функционал дифференцируем, то можно определить аналог второй производной (в данном случае он скорее аналогичен матрице вторых частных производных). Раскладывая полную вариацию  до второго порядка по  и отбрасывая величины первого порядка, получим выражение, называемое второй вариацией функционала:

Свойства 
Функциональная производная по свойствам аналогично обычной. Например:
 Линейность. 
 Тождество Лейбница. 
 Разложение полной вариации по частным производным: 
 В точке экстремума функционала его производная равна 0. Точка экстремума является точкой минимума (максимума), если вторая вариация — положительно (отрицательно) определённая квадратичная форма.

и так далее.

Примеры

Энтропия
Информационная энтропия дискретной случайной величины — это функционал функции вероятности.

Поэтому

Поэтому

Экспонента 

Пусть

Используем в качестве пробной функции дельта-функцию:

Поэтому

Примечания

Литература 
 

Функциональный анализ
Математическая физика
Дифференциальные операторы